Walter B. Miller
 Walter M. Miller